Reutbach ist ein Gewässername:

 Reutbach (Brombach), rechter Zufluss des Brombachs im Brombachmoor bei Neuherberg (Gemeinde Pfofeld), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern 
 Reutbach (Leopoldsklinge), rechter Zufluss des Bachs aus der Leopoldsklinge (zur Zaber) bei Güglingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Reutbach (Mahdbach), rechter Zufluss des Mahdbachs (zum Fornsbach) beim Plapphof (Gemeinde Fichtenberg), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Reutbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zum Taxenbach, zur Deutschen Thaya) bei Frühwärts (Markt Gastern), Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch:

 Reutebach
 Reutenbach
 Reutgraben
 Reutibach